Евгения Григорьевна Зинурова () — российская легкоатлетка, специалистка по бегу на средние дистанции. Выступала за сборную России по лёгкой атлетике в начале 2010-х годов, одержала победу на чемпионате Европы в помещении в Париже в беге на 800 метров, но вскоре была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил и лишена золотой медали. Представляла Москву, Челябинскую и Свердловскую области. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Евгения Зинурова родилась 16 ноября 1982 года в городе Златоусте Челябинской области.

В детстве в 1988—1995 годах занималась фигурным катанием, в 1996 году перешла в лёгкую атлетику. Проходила подготовку под руководством заслуженного тренера СССР Светланы Павловны Плескач-Стыркиной.

Впервые заявила о себе в лёгкой атлетике на взрослом всероссийском уровне в сезоне 2008 года, когда в составе команды Свердловской области вместе Ольгой Котляровой, Марией Савиновой и Натальей Игнатовой завоевала золотую медаль в эстафете 4 × 800 метров на зимнем чемпионате России в Москве. Показав результат 8:14,53, они на 4 секунды превзошли лучшее мировое достижение, однако из-за отсутствия допинг-контроля на соревнованиях Международная ассоциация легкоатлетических федераций не ратифицировала этот результат как мировой рекорд.

На чемпионате России 2009 года в Чебоксарах Зинурова разделила третье место в беге на 800 метров с Татьяной Андриановой — их обошли Мария Савинова и Светлана Клюка.

В 2010 году на зимнем чемпионате России в Москве стала серебряной призёркой на дистанции 800 метров, финишировав позади Марии Савиновой. Также в составе команды Москвы вместе с Татьяной Андриановой, Оксаной Спасовходской и Еленой Кофановой вновь победила в эстафете 4 × 800 метров — их время 8:12,41 снова было лучше мирового рекорда. Попав в основной состав российской национальной сборной, Евгения Зинурова удостоилась права защищать честь страны на чемпионате мира в помещении в Дохе, где в дисциплине 800 метров финишировала в финале шестой.

На зимнем чемпионате России 2011 года в Москве выиграла серебряную медаль в беге на 800 метров, уступив Юлии Русановой. На последовавшем чемпионате Европы в помещении в Париже обошла всех соперниц в той же дисциплине и завоевала золото.

Рассматривалась в качестве кандидатки на участие в летних Олимпийских играх в Лондоне, однако незадолго до начала Игр 3 июля 2012 года Зинурову дисквалифицировали на два года из-за абнормальных показателей гематологического профиля биологического паспорта. Решением Антидопинговой комиссии ВФЛА результаты спортсменки, показанные на соревнованиях с 6 марта 2010 года, были аннулированы, в том числе её лишили золотой медали недавнего чемпионата Европы.

По окончании срока дисквалификации вернулась в лёгкую атлетику и оставалась действующей спортсменкой вплоть до 2015 года, хотя больше не показывала сколько-нибудь значимых результатов на международной арене.

Окончила Челябинский государственный педагогический университет по специальности «безопасность жизнедеятельности» (2011). После завершения спортивной карьеры в 2016—2017 годах проходила переподготовку в Российском международном олимпийском университете и в Йенском университете имени Фридриха Шиллера. В 2018 году окончила Южно-Уральский государственный университет по специальности «переводчик итальянского языка».

Примечания 

Бегуны на средние дистанции России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Спортсмены Челябинской области
Спортсмены Свердловской области
Легкоатлеты Москвы
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Выпускники Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета
Выпускники Южно-Уральского государственного университета